O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2013-14 foi a décima edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Auckland City sagrou-se pentacampeão ao vencer o Team Wellington por 1 à 0, tornando-se o segundo time a se tornar pentacampeonato de futebol na Nova Zelândia, e voltando a conquistar o campeonato nacional após quatro temporadas.

Participantes

Classificação

Finais

Semifinais 
Jogo 1

Jogo 2

No placar agregado, o Team Wellington ganhou do Hawke's Bay United por 3 à 2, enquanto que o Auckland City ganhou do Waitakere United por 8 à 1.

Grande Final

Referências 
Campeonato Neozelandês de Futebol